La Batalla de Lissa puede referirse a:

 La Batalla de Lissa (1811), en el marco de las Guerras Napoleónicas entre las escuadras franco-veneciana y la inglesa.
 La Batalla de Lissa (1866), durante la Tercera Guerra de Independencia Italiana entre las flotas italiana y austriaca.